A valódi papagájformák (Psittacinae) a papagájalakúak (Psittaciformes) rendjébe sorolt papagájfélék (Psittacidae) családjának egyik alcsaládja.

Rendszerezésük 

Az alcsaládot nemzetségekre, illetve nemzetségbe nem sorolt nemekre osztják.

1. Arini nemzetség 31 élő és 1 kihalt nemmel:

 amazon (Amazona) (Lesson, 1830) nem mintegy 30 fajjal
 kék ara (Anodorhynchus Spix, 1824) 3 fajjal
 ara (Ara) (Lacépède, 1799) 8 élő és 3 kihalt fajjal
 Aratinga (ékfarkú papagáj; Spix, 1824) 23 fajjal
 keskenycsőrű papagáj (Brotogeris Vigors, 1825) nem 8 fajjal
 †karolinai papagáj (Conuropsis) nem; kipusztították
 Cyanopsitta (Bonaparte, 1854) nem egyetlen fajjal:
 Spix-ara (Cyanopsitta spixii Wagler, 1832)
 Deroptyus (Wagler, 1832) nem egyetlen fajjal:
 legyezőpapagáj (Deroptyus accipitrinus L., 1758)
 Diopsittaca Ridgway, 1912 nem egyetlen fajjal:
 Diopsittaca nobilis L., 1758
 smaragdpapagáj (Enicognathus Gray, 1840) nem két fajjal
 verébpapagáj (Forpus F.Boie, 1858) nem hét fajjal
 Graydidascalus (Bonaparte, 1854) nem egyetlen fajjal:
 vörösfarkú amazon (Graydidascalus brachyurus Kuhl, 1820)
 Guaruba  Lesson, 1830 nem egyetlen fajjal:
 Guaruba guarouba Gmelin, 1788
 rozsdásarcú papagáj (Hapalopsittaca Ridgway, 1912) nem 4 fajjal
 Leptosittaca (Berlepsch & Stolzmann, 1894) nem egyetlen fajjal:
 Branicki-papagáj (Leptosittaca branickii Berlepsch & Stolzmann, 1894)
 barátpapagáj (Myiopsitta) (Bonaparte, 1854) nem két fajjal
 Nandayus (Bonaparte, 1854) nem egyetlen fajjal:
 nandajpapagáj (Nanday-papagáj; Nandayus nenday Vieillot, 1823)
 tirika (Nannopsittaca Ridgway, 1912) nem két fajjal
 Ognorhynchus (Bonaparte, 1854) nem egyetlen fajjal:
 sárgafülű papagáj (Ognorhynchus icterotis Massena & Souance, 1854)
 Orthopsittaca Ridgway, 1912) nem egyetlen fajjal:
 Orthopsittaca manilata Boddaert, 1783
 fehérhasú papagáj (Pionites Heine, 1890) nem két fajjal
 hosszúcsőrű sapkás papagáj (Pionopsitta) nem hét fajjal
 vörösfarú papagáj (Pionus Wagler, 1832) nem hét fajjal
 Primolius nem 3 fajjal
 Propyrrhura nem 3 fajjal
 Psilopsiagon Ridgway, 1912 nem két fajjal
 vörös farkúpapagáj (Pyrrhura Bonaparte, 1856) nem 27 fajjal:
 arara (Rhynchopsitta) (Bonaparte, 1854) két fajjal
 Triclaria (Wagler, 1832) nem egyetlen fajjal:
 kékhasú papagáj (Triclaria malachitacea Spix, 1824))
 tarkafarkú papagáj (Touit G.R. Gray, 1855) nem 8 fajjal

2. Cyclopsitticini nemzetség 3 nemmel:

 Bolbopsittacus (Salvadori, 1891) nem egyetlen fajjal:
 tömpefarkú papagáj (Bolbopsittacus lunulatus Scopoli, 1786)
 Cyclopsitta Reichenbach, 1850 nem két fajjal:
 Reichenow narancsmellű törpepapagája (Cyclopsitta gulielmitertii) más néven (Opopsitta gulielmitertii)
 aranyostestű álarcospapagáj (Cyclopsitta diophthalma) más néven (Opopsitta diophthalma)
 hegyes farkú törpepapagáj (Psittaculirostris Gray, JE & Gray, GR, 1859) nem 3 fajjal:
 Desmarest-papagáj (Psittaculirostris desmarestii)
 Edwards-fügepapagáj (Psittaculirostris edwardsii)
 aranyfülű papagáj vagy Salvador törpe ékszerpapagája (Psittaculirostris salvadorii)

3. Platycercini nemzetség 14 nemmel:

 nyakörvös papagáj (Barnardius (Bonaparte, 1854) nem két fajjal
 futó papagáj (Cyanoramphus) nem hat élő és három kihalt fajjal
 bóbitás papagáj (Eunymphicus) (Peters, 1937) nem két fajjal
 Geopsittacus (Gould, 1861) nem egyetlen fajjal:
 éjjeli papagáj (Geopsittacus occidentalis Gould, 1861)
 Lathamus (Lesson, 1830) nem egyetlen fajjal:
 fecskepapagáj (Lathamus discolor, White, 1790)
 Melopsittacus nem egyetlen fajjal:
 hullámos papagáj (Melopsittacus undulatus Shaw, 1805)
 fűpapagáj (Neophema (Salvadori, 1891) nem hat fajjal
 Neopsephotus (Mathews, 1912) nem egyetlen fajjal:
 rózsáshasú papagáj (Bourke-papagáj, Neopsephotus bourkii Gould, 1841)
 Northiella (Mathews, 1912) nem egyetlen fajjal:
 Northiella haematogaster Gould, 1838
 Pezoporus (Illiger, 1831) nem egyetlen fajjal:
 földi papagáj (Pezoporus wallicus, Kerr, 1792)
 laposfarkú papagáj (rozella, Platycercus (Vigors, 1825) nem hat fajjal
 Prosopeia Bonaparte, 1854) nem három fajjal
 énekes papagáj (Psephotus) Gould, 1845) nem öt fajjal
 Purpureicephalus (Bonaparte, 1854) nem egyetlen fajjal:
 nyakörvös papagáj (Purpureicephalus spurius Kuhl, 1820)

4. Psittacini nemzetség 3 nemmel:

 vázapapagáj (Coracopsis, Wagler, 1832) nem két fajjal:
 kis vázapapagáj (Coracopsis nigra)
 nagy vázapapagáj (Coracopsis vasa)
 Psittacus Linnaeus, 1758 nem két fajjal
 hosszúszárnyú papagáj (Poicephalus Swainson, 1837) nem 9 fajjal:
 niami papagáj (Poicephalus crassus)
 barnafejű papagáj (Poicephalus cryptoxanthus)
 sárgahomlokú papagáj (Poicephalus flavifrons)
 kongópapagáj (Poicephalus gulielmi)
 Meyer aranyosvállú papagája (Poicephalus meyeri)
 fokföldi papagáj más néven barnafejű nagypapagáj (Poicephalus robustus)
 piroshasú papagáj (Poicephalus rufiventris)
 szenegáli papagáj (Poicephalus senegalus)
 Rüppell kékfarú papagája más néven angolai szürkepapagáj (Poicephalus rueppellii)

5. Psittaculini nemzetség 12 nemmel:

 törpepapagáj (Agapornis Selby, 1836) nem 9 fajjal
 királypapagáj (Alisterus Mathews, 1911) nem 3 fajjal
 vörös szárnyú papagáj (Aprosmictus  Gould, 1843) nem két fajjal
 Eclectus (Wagler, 1832) nem egyetlen fajjal:
 nemes papagáj (Eclectus roratus Müller, 1776)
 tarka fejű papagáj (Geoffroyus Bonaparte, 1850) nem három fajjal
 denevérpapagáj (Loriculus Blyth, 1850) nem 13 fajjal
 díszpapagáj (Polytelis Wagler, 1832) nem 3 fajjal
 Psittacella (Schlegel, 1871) nem 4 fajjal
 sándorpapagáj (Psittacula G. Cuvier, 1800) nem 15 fajjal
 Psittinus (Blyth, 1842) nem egyetlen fajjal:
 rövidfarkú edelpapagáj (Psittinus cyanurus Forster, 1795)
 zászlósfarkú papagáj (Prioniturus Wagler, 1832) nem 9 fajjal
 mada (nagycsőrű papagáj, Tanygnathus Wagler, 1832) nem 5 fajjal

6. Psittrichadini nemzetség 1 nemmel:

 Psittrichas (Lesson, 1831) nem egyetlen fajjal:
 sörtefejű papagáj (Psittrichas fulgidus Lesson, 1830)

7. Nemzetségen kívül:

 csupaszfejű papagáj (Gypopsitta) nem egyetlen fajjal

Valószínűleg ebbe az alcsaládba tartoznak az alábbi kihalt nemek is:

 Lophopsittacus – 2 kihalt faj
 †mauritiusi papagáj (Lophopsittacus mauritianus) -kihalt
 †mauritiusi szürkepapagáj (Lophopsittacus bensoni) -kihalt
 Necropsittacus – 1 kihalt faj
 †Rodriguez-papagáj (Necropsittacus rodericanus) -kihalt
 Mascarinus (Lesson, 1830) – 1 kihalt faj
 †maszkarénai papagáj (Mascarinus mascarinus) -kihalt

Források 
 ITIS szerinti rendszerbesorolása
 ParrotLand rendszertani besorolás

 
Madáralcsaládok